

Littérature 
 Couplet (ou « distique »), réunion de deux vers formant un ensemble complet par le sens.

Musique 

 Couplet, partie d'une chanson alternant avec le refrain.

Patronyme 

 Claude Antoine Couplet (1642-1722), membre de l'Académie royale des sciences :
 Pierre Couplet de Tartereaux (vers 1670-1743), fils du précédent, mécanicien, membre de l'Académie royale des sciences.
 Maurice Couplet (1911-1960), homme politique belge.
 Philippe Couplet (1623-1693), jésuite, missionnaire en Chine.

Bâtiment 
 Redoute des Couplets, ancien édifice militaire situé à Cherbourg-Octeville (Manche, France).